Stanisław Srokowski (1872–1950), polski geograf
 Stanisław Srokowski (1888–1917), polski prawnik, żołnierz
 Stanisław Srokowski (1936–), polski pisarz współczesny